Das Damendoppel der French Open 1972 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Gail Chanfreau und Françoise Dürr. Das Finale bestritten Billie Jean King und Betty Stöve gegen Winnie Shaw und Nell Truman, das King und Stöve in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1972